Niemcy:
 Warnow – rzeka w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
 Warnow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg
 Warnow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock

Polska:
 Warnowo (województwo zachodniopomorskie) – do 1945 Warnow; wieś w woj. zachodniopomorskim